Tupelo Honey (englisch für ‚Tupelo-Honig‘) bezeichnet:

 Tupelo Honey (Album), ein Musikalbum von Van Morrison aus dem Jahr 1971
 Tupelo Honey (Lied), einen Pop-Song von Van Morrison aus dem Album Tupelo Honey 
 Tupelo Honey (Band), eine kanadische Rockgruppe 
 Tupelo-Honig, eine Honigsorte in den USA, siehe Ogeche-Tupelobaum